Теодор Потоцький — белзький воєвода
 Теодор Анджей Потоцький — примас Польщі

Потоцькі